Cette page contient les pages d'homonymie de Fleckenstein et de de Fleckenstein.

Patronyme 

 Famille de Fleckenstein, famille noble alsacienne dont le nom provient du château de Fleckenstein dans les Vosges du nord ;
 Knut Fleckenstein (1953-), homme politique allemand, membre du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) ;
 Viki Fleckenstein (1955-), skieuse alpine américaine.

Voir aussi 

 Château de Fleckenstein (flɛkənʃtaɪn), château fort semi-troglodyte qui se situe dans la commune française de Lembach, dans le département du Bas-Rhin.
 Hôtel de Fleckenstein, monument historique situé à Haguenau, dans le département français du Bas-Rhin.
 Manoir de Fleckenstein, monument historique situé à Lembach, dans le département français du Bas-Rhin.